San Ramón peut faire référence à :
San Ramón, une commune du Nicaragua ;
San Ramón de la Nueva Orán, une commune d'Argentine ;
San Ramón, une ville du Costa Rica ;
 San Ramón, un canton du Costa Rica.
San Ramon, une ville de Californie, aux États-Unis ;
San Ramón, une commune du Chili ;
San Ramón, une ville de Bolivie ;
San Ramón, une ville de l'Uruguay.
 San Ramón le nom d'une station de métro de Santiago ;